Izdebno heißen folgende geographische Objekte:

 Izdebno (Siemyśl) (deutsch Justinenthal), Wohnplatz bei Unieradz (Neurese), Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Izdebno (Sieraków), Gemeindeteil von Sieraków, Woiwodschaft Großpolen, Polen